Nokia Lumia 610 — смартфон на платформе Windows Phone, анонсированный в конце февраля 2012 года на выставке Mobile World Congress 2012 в Барселоне. Телефон входит в линейку телефонов Nokia Lumia. Устройство позиционирует себя как смартфон бюджетной ценовой категории. Телефон представлен в четырёх цветовых решениях: голубой, пурпурный, белый и чёрный.

По функциональным особенностям смартфон почти идентичен Nokia Lumia 710, за исключением объёма оперативной памяти и частоты процессора. В отличие от других смартфонов линейки Lumia, у Lumia 610 отсутствует функция NFC. Смартфон имеет 8 Гб встроенной памяти, а также доступ к хранилищу SkyDrive. Вместо обычной SIM-карты в устройстве используется Micro-SIM.

Дизайн 
Углы корпуса закруглены, по краям находится пластиковый ободок, имитурующий металл. В моделях голубого и пурпурного цвета задняя крышка выполнена из глянцевого пластика, а в моделях белого и чёрного цвета — из софт-тач-пластика На задней части корпуса расположена камера с разрешением в 5 Мп.

Размеры 
 119,2 х 62,2 × 12,0 мм.
 Вес: 133 гр.
 Объём: 78 см³

Технические характеристики

Процессор, оперативная память и постоянная память 
У Lumia 610 установлен одноядерный процессор Qualcomm Snapdragon S1 7227A с тактовой частотой в 800 МГц. Количество оперативной памяти составляет 256 МБ. Для хранения данных используется флэш-память объёмом 8 Гб, из которых пользователю доступно 5,5 Гб. Слот для Micro-SD карт отсутствует, но вместо него Microsoft предлагает облачный сервис SkyDrive объёмом 25 Гб.

Рабочие диапазоны 
 GSM 850/900/1800/1900
 WCDMA 850/900/1900/2100

Каналы передачи данных 
 WLAN IEEE 802.11 b/g/n
 GPRS класс B
 WCDMA
 Dual Transfer Mode (MSC 11)
 HSDPA кат. 8, 7,2 Мбит/с
 EDGE класс B

Камера 
Камера в Lumia 610 — 5-мегапиксельная, с автофокусом и оптикой Carl Zeiss. Есть возможность записи видео в VGA-разрешении на скорости 30 кадров в секунду. Интерфейс камеры позволяет делать множество настроек: фокусировка по касанию, выбор разрешения, баланс белого, насыщенность и контрастности и т. д.

Батарея и время работы 
В телефоне установлена батарея BP-3L 3,7В на 1300 мАч. Зарядка устройства производится через разъём USB, что позволяет пополнять энергию от сети и через кабель передачи данных. Такая же батарея стоит и в Nokia Lumia 710, но время работы Lumia 610 значительно больше, так как в модели Lumia 710 установлена более высокая тактовая частота процессора.

 Максимальное время разговора в сети 2G: 10,5 ч.
 Максимальное время работы в режиме ожидания в сети GSM: 670 ч.
 Максимальное время разговора в сети 3G: 9,5 ч.
 Максимальное время работы в режиме ожидания (3G): 720 ч.
 Максимальное время работы в режиме воспроизведения музыки: 35 ч.
 Максимальное время работы в режиме воспроизведения видео: 7 ч.

Программное обеспечение и приложения 
Телефон работает под управлением Windows Phone 7.5 Refresh. Стиль оформления соответствует другим смартфонам линейки Lumia. Интерфейс выглядит как «синие квадраты» на чёрном фоне, цвет которых можно сменить на любой из предложенных, однако фоновый цвет можно сменить лишь на белый или чёрный. При первом включении телефон выглядит серо, но как только пользователь заполнит информацию о себе, добавит контакты, фотографии в галерею, смартфон сразу «оживет».

В Windows Phone встроен офисный пакет Office 2010. В него входят Microsoft Excel, Word, Powerpoint и One Note. Приложения Карты Bing, Карты Nokia, Nokia Навигатор, Nokia Contacts Transfer и Музыка Nokia уже установлены в телефоне, остальные можно скачать из Marketplace.

В связи с ограниченным объёмом памяти, фоновые задачи, использующие более 90 Мб оперативной памяти, будут автоматически отключены, и некоторые приложения не смогут запуститься.

Примечания

Ссылки 
 Nokia Lumia 610, официальная страница продукта (RUS)
 Nokia Lumia 1020, описание на mobilochka.info (RUS)

610
Устройства на Windows Phone
Устройства на основе Qualcomm